Ailsbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Ailsbach (Lonnerstadt), Dorf des Marktes Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Gewässer:
 Ailsbach (Ill) (oder Alsbach?), rechter Zufluss der Ill vor Wustweiler, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Ailsbach (Kleine Weisach), linker Zufluss der Kleinen Weisach (zur Aisch) gegenüber Fetzelhofen, Markt Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Ailsbach (Püttlach) oder Aßbach, rechter Zufluss der Püttlach bei der Behringersmühle, Markt Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Ailersbach
 Alsbach